Името Бижовци носят две български села:

 Бижовци, област Велико Търново
 Бижовци, област Габрово